Зо́рич (, ) — .

Відомі носії 

 Зорич Анастасія Антонівна (1917—2000) — українська радянська письменниця-прозаїкиня.
 Олександр Зорич — псевдонім письменницького дуету Дмитра Гордевського та Яни Боцман, який працює у жанрах наукової фантастики та фентезі.
 Богдан Зорич (1908—1984) — громадський діяч української діаспори у Канаді.
 Миленко Зорич ( вуковиця Миленко Зорић, гаєвиця Milenko Zorić; нар. 2 квітня 1989) — сербський спортсмен-веслувальник.
 Зорич Стефанія Петрівна (1893—1954) — українська і російська співачка.
 Ярослава Зорич (1917—2009) — канадська журналістка і громадський діяч українського походження.